Antônio 7 Cordas foi um compositor e violonista de música popular brasileira.

Discografia 
 Canção de nós dois (c/ Leocádio Trindade)
 Chorinho do Cezar
 Domingo de sol
 Praça André de Albuquerque (c/ Chico Elion e Leocádio Trindade)
 Reis do Oriente (c/ Severino Monteiro)

Compositores do Rio Grande do Norte
Violonistas do Rio Grande do Norte